El Torneig de New Haven 2013, oficialment conegut com a New Haven Open at Yale 2013, és una competició tennística jugada sobre pista dura que està inclosa dins els Premier Tournaments del circuit WTA femení. La 45a edició del torneig es va celebrar entre el 16 i el 24 d'agost de 2013 al Connecticut Tennis Center de Yale, prop de New Haven, Connecticut, Estats Units.

La tennista romanesa Simona Halep va guanyar el seu quart títol de la temporada, el primer de categoria Premier.

Quadre individual femení

Quadre dobles femenins

Enllaços externs 
 Web oficial 

2013
WTA Tour 2013